Die Tuvalu A-Division 2012 war die zwölfte Spielzeit der höchsten tuvaluischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 3. Februar 2012 und endete am 16. März 2012. Alle Spiele fanden im einzigen Stadion Tuvalus statt, dem Tuvalu Sports Ground.

Titelverteidiger war der Nauti FC, der auch in diesem Jahr zum sechsten Mal in Folge die Meisterschaft gewinnen konnten. Absteigen musste keine Mannschaft, da auch in der zweithöchsten Spielklasse nur die zweiten Mannschaften der Vereine aus der A-Division spielen.

Modus 
An dieser Saison nahmen alle acht Mannschaften Tuvalus teil. Jede Mannschaft spielte einmal gegen die anderen, sodass es zu insgesamt sieben Spieltagen kam.

Teilnehmende Mannschaften 
Folgende acht Mannschaften nahmen im Jahr 2012 an der Tuvalu A-Division teil.

Abschlusstabelle

Spieltage

1. Spieltag

2. Spieltag

3. Spieltag

4. Spieltag

5. Spieltag

6. Spieltag

7. Spieltag

Weblinks 
 

2012
Fußballsaison 2012